Dans la mythologie grecque, Pélorée ou Péloros (en grec ancien  / Pelôros, « le Prodigieux » ; en latin ) est un Géant.

Son nom est cité par Hygin dans son catalogue des Géants, qu'il fait naître de Gaïa (la Terre) et de Tartare — contrairement à la tradition hésiodique qui donne aux Géants Ouranos (le Ciel) pour père. Chez Nonnos, Pélorée prend part au combat des Géants contre Dionysos :

Notes

Sources 
 Pomponius Mela, Description de la Terre, II, 7 .
 , I, 1, 17.
 , IX, 8.

Géant grec
Progéniture de Gaïa